

Niemcy 
 Schwarzwald – masyw górski
 Schwarzwald – dzielnica gminy Luisenthal w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha
 Powiaty
 Powiat Schwarzwald-Baar
 Powiat Breisgau-Hochschwarzwald
 Region
 Schwarzwald-Baar-Heuberg

Osoby 
 Eugenia Schwarzwald – austriacka pedagog
 Hermann Schwarzwald – austriacki prawnik

Zobacz też 
 Czarny Las (niem. Schwarzwald)
 (10663) Schwarzwald – planetoida
  Die Schwarzwaldklinik – serial telewizyjny